Тера Нова ( или Terranova) означава в превод „нова земя“. То също може да се отнася до:

 Експедиция Тера Нова, организирана от Робърт Скот с цел покоряване на Южния полюс
 Остров Нюфаундленд, който първоначално носи това име
 Епизод от научно-фантастичния сериал Стар Трек: Ентърпрайз

Омоними 
 Виктория Нюланд (Макар че се изписва на английски Nuland)

Вижте също 
 Архипелаг Нова земя
 Острови Нова земя в Северния Ледовит океан
 „Нова земя“ – роман от Иван Вазов